Thors kan syfta på:
 Thors, Charente-Maritime
 Thors, Aube